Іван Павао Влахович (хорв. Ivan Pavao Vlahović, 23 жовтня 1825(18251023), м. Віс, Хорватія (тоді Австро-Угорщина) — 11 січня 1899, Падуя, Італія) — хорватський медик і біолог.
 Даниїл (Влахович) (* 23.04.1760 — † 20.08.1822) — православний архієрей, єпископ Чернівецько-Буковинської єпархії (1789—1822).
 Влахович (Глина), Влахович (хорв. Vlahović) — населений пункт у Хорватії, в Сисацько-Мославинській жупанії у складі міста Глина.
 Міодраг Влахович — міністр закордонних справ Чорногорії (2004—2006).
 Наталія Влахович, Наталія (Наташа) Влаховіч-Чульковіч (серб. Наталија (Наташа) Влаховић-Чуљковић; нар. 10 березня 1968, Белград, СФРЮ) — югославська та сербська акторка.